Jasienica Rosielna (plaats), plaats in Polen
 Jasienica Rosielna (gemeente), gemeente in Polen